Ryan Field, est le nom de l'aéroport métropolitain de Bâton-Rouge en Louisiane
 Ryan Field, stade de l'équipe de football américain des Northwestern Wildcats à Evanston, banlieue de Chicago.